Contacto (jornal) — semanário luxemburguês em língua portuguesa;
 Contacto (programa de televisão) — programa de televisão português;
 Contact (livro) — romance de Carl Sagan;
 Contact — filme dirigido por Robert Zemeckis

 — página de atendimento ao leitor da Wikipédia

Desambiguações de televisão
Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema